Pacatuba (Ceará), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Ceará
 Pacatuba (Sergipe), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Sergipe